Paycheck — третий мини-альбом украинской рок-группы «Пошлая Молли», выпущенный 18 февраля 2020 года на лейбле Warner Music Russia. Концертный тур в поддержку альбома начался 21 февраля 2020 года. В альбом вошёл сингл «Мишка» при участии KATERINA, выпущенный 20 декабря 2019 года.

Предыстория 
20 декабря вышел заглавный сингл мини-альбома «Мишка» при участии экс-участницы группы «SEREBRO» KATERINA (Катя Кищук). В этот же день был выпущен музыкальный клип.

29 января 2020 во всех социальных сетях была анонсирована дата выхода — 11-ое февраля. 10 февраля было объявлено о переносе релиза на 14 февраля, а затем 12 февраля о переносе на 18 февраля.

15 мая вышел музыкальный клип на последнюю песню мини-альбома «Ты разбила папину машину».

Отзывы 
Данила Головкин из InterMedia описал мини-альбом как «Хороший средний EP в своем фирменном стиле. Все тот же подростковый поп-панк с электронными причудами и небольшими хип-хоп-вкраплениями. Все тот же надменно-гнусавый Кирилл Бледный. И всё те же тексты, протестные не столько по содержанию, сколько по форме, ввиду ее полного отсутствия».

Творческая группа 
По данным Genius.

 Кирилл Бледный — основной исполнитель, продюсер, автор песен
 Катя Кищук — приглашенный исполнитель
 Константин Пыжов — миксинг, мастеринг
 Олег Шевченко — мастеринг

Список треков

Чарты

Примечания 

Альбомы Украины
Альбомы на русском языке
Альбомы Пошлой Молли
Альбомы в стиле синти-поп
Электропоп-альбомы
Мини-альбомы Украины